Ciadenac ist der ladinische Name

 des Bergmassivs Rosengarten 
 von dessen namensgebendem Gipfel, der Rosengartenspitze